Eric Nordlander kan avse:

Eric Nordlander (grosshandlare)
Eric Nordlander (läkare)